

Malavita 
 'Ndrina Condello – cosca malavitosa o 'ndrina della 'ndrangheta calabrese che opera sul territorio delle città di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Fiumara

Persone 
 Christophe Condello (1996) – poeta francese
 Domenico Condello (1956) – mafioso italiano della 'ndrangheta
 Emma Condello (1957) – paleografa italiana
 Mario Condello (1952-2006) – giudice e malavitoso italo-australiano
 Pasquale Condello (1950) – mafioso italiano della 'ndrangheta
 Stefano Condello (1930-1977) – carabiniere italiano, appuntato vittima della 'ndrangheta
 Tiberio Condello (1904-1962) – attore, scrittore e poeta italiano
 Tony Condello (1942) – wrestler italo-canadese